Lebzelterhaus ist der Name folgender Häuser:

 Lebzelterhaus (Eferding) in Oberösterreich
 Lebzelterhaus (Steyr) in Oberösterreich
 Lebzelterhaus (Vöcklabruck) in Oberösterreich